Prowincja Thanh Hóa – prowincja w Wietnamie
 Thanh Hóa – miasto w Wietnamie